Niemeijer ist der Familienname folgender Personen:

 Meindert Niemeijer (1902–1987), niederländischer Schachkomponist
 Theodorus Niemeijer (1822–1910), niederländischer Kaufmann und Tabakfabrikant